Domeij ist der Familienname folgender Personen:

 Kristoffer Domeij (1982–2011), US-amerikanischer Soldat im Afghanistankrieg
 Sofia Domeij (* 1976), schwedische Biathletin

Siehe auch:
 Domej
 Domey
 Domay